Marchin is een plaats en gemeente in het arrondissement Hoei, provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 5000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Marchin

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)